Thanjavur (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
Thanjavur (stad), hoofdstad van bovengenoemd district